Fable может означать:
 «Притча» () — роман американского писателя Уильяма Фолкнера, впервые опубликованный в 1954 году.
 Fables — серия комиксов, создателем и сценаристом которой является Билл Уиллингем.
 Fable — компьютерная игра в жанре фэнтэзийного квеста, выпущенная в 1996 году.
  — серия игр в жанре Action/RPG, разработанная Lionhead Studios под руководством геймдизайнера Питера Молиньё
 Fable — первая часть серии, выпущенная в 2004 году.
 Fable II — вторая часть серии, выпущенная в 2008 году.
 Fable III — третья часть серии, выпущенная в 2010 году.
 Fable: The Journey — четвёртая часть серии, выпущенная в 2012 году.
 Fable Legends — отменённая кооперативная игра.
  — поп-альбом китайской певицы Ван Фэй 2000 года.
 «» — сингл Роберта Майлза 1996 года.